Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики — республиканский орган государственного управления, обеспечивающий правотворческую деятельность Президента Приднестровской Молдавской Республики и исполнительных органов государственной власти: подготовку проектов законов и других нормативных актов и заключений в соответствии с Конституцией Приднестровской Молдавской Республики, проектов законодательных и подзаконных актов; проведение экспертиз законов; систематизацию законодательства; организацию системы юридических услуг, в целях реализации прав, свобод и законных интересов граждан Приднестровья.

История 
В 1991 году перед руководством ПМР встала достаточно сложная задача — сохранить все то, что досталось республике в наследство от Советского Союза в областях экономики, социальной сферы, образования, культуры, обеспечить правопорядок и защиту прав человека на территории ПМР. Поскольку молодая республика создавалась практически с нуля, необходимо было сформировать новую систему органов государственной власти и управления. В мае 1991 года была утверждена структура Правительства ПМР. На первых порах, исходя из территориальных масштабов, решено было создать не министерства, а управления. 24 июля 1991 года был издан Указ Президента ПМР И. Н. Смирнова об образовании Управления юстиции.

8 сентября 1992 года Постановлением Верховного Совета ПМР на базе Республиканского Управления юстиции создано Министерство юстиции ПМР. Пришлось заново укомплектовывать все органы юстиции: народные суды, отделы ЗАГСа, нотариата, адвокатуры.

С 20 августа 1992 года под юрисдикцию ПМР перешла нотариальная контора г. Дубоссары и Дубоссарского района, а с 1 июня 1993 года нотариальные конторы городов Тирасполь, Бендеры, Григориополя, Рыбница, пгт. Каменка и Слободзея.

Летом 2000 года произошла реорганизация исполнительных органов государственной власти и был сформирован Кабинет Министров ПМР. Существенные изменения, происходившие во всех отраслях государственного управления, коснулись и органов юстиции.

В 2001 году по инициативе Министерства юстиции впервые в Республике стало издаваться Собрание актов законодательства (САЗ) Приднестровской Молдавской Республики.

В 2003 году Указом Президента ПМР Управление уголовно-исправительной системы Министерства юстиции ПМР было реорганизовано в Государственную службу исполнения наказаний и судебных решений, в состав которой вошло Управление исполнения судебных решений, что стало началом формирования самостоятельной структуры — Службы судебных исполнителей при Министерстве юстиции.

1 января 2008 года, в соответствии с Указом Президента ПМР была создана Государственная служба регистрации и нотариата.

Сегодня в числе приоритетных направлений деятельности Министерства юстиции — обеспечение исполнения уголовных наказаний, назначаемых судами по уголовным делам, исполнение судебных решений по гражданским и административным делам, осуществление государственной регистрации правовых фактов и выдача лицензий; обеспечение защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц при осуществлении нотариальных действий, дальнейшее совершенствование действующего приднестровского законодательства на основе его гармонизации с законодательством Российской Федерации.

Структура 

 Центральный аппарат
 Государственная служба регистрации и нотариата
 Государственная служба исполнения наказаний
 Государственная служба судебных исполнителей
 Служба государственного надзора
 Управление судебных экспертиз

Министры

Республиканское управление юстиции

Министерство юстиции 
Создано 8 сентября 1992 года Постановлением Верховного Совета ПМР на базе Республиканского Управления юстиции

Примечания

Ссылки 
 

Министерства Приднестровской Молдавской Республики
Приднестровская Молдавская Республика